A Bárka az alábbi fogalmakat jelentheti:
 Bárka, hajótípus
 Bárka, egy kitalált űrhajó a Transformers képregényekben és rajzfilmekben
 Noé bárkája
 Bárka Színház
 Bárka közösség, ökumenikus elhivatottságú katolikus lelkiségi mozgalom
 Bárka Baptista Gyülekezet
 A bárka, egy spanyol televíziós sorozat
 Bárka, irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

lásd még: Barka (egyértelműsítő lap)